Excelsior betekent steeds hoger/beter. Het is de vergrotende trap van excelsus (hoog). Het woord komt uit het Latijn en is het voltooid deelwoord van excellere (Latijn: uitmunten). Ook het Nederlandse woord 'excellent, uitmuntend' vindt hier zijn oorsprong. 

Het woord kan verwijzen naar:

Voetbalclubs 
 Excelsior Rotterdam, een betaaldvoetbalclub uit Rotterdam, Nederland
 Excelsior Rotterdam Vrouwen
 SV Excelsior, een voetbalclub uit Meerzorg, Suriname
 Excelsior '20, een cricket- en amateurvoetbalclub uit Schiedam, Nederland 
 Excelsior '31, een amateurclub uit Rijssen, Nederland
 Excelsior Maassluis, een amateurclub uit Maassluis, Nederland
 Excelsior Moeskroen, een voormalige voetbalclub uit Moeskroen, België
 Excelsior Roubaix, een voormalige voetbalclub uit Roubaix, Frankrijk.
 Excelsior Virton, een voetbalclub uit Virton, België
 Excelsior Zetten, een amateurclub uit Zetten, Nederland

Motorfietsmerken 
 Excelsior (Bourgoin) 
 Excelsior (Brandenburg) 
 Excelsior Motor Mfg and Supply Co, Chicago 
 Excelsior Cycle Company, Chicago
 Excelsior (Coventry) 
 Excelsior (München)
 Excelsior-Henderson (Belle Plaine)

Muziekverenigingen 
 Symfonisch Blaasorkest Excelsior Pijnacker
 Muziekvereniging Excelsior (Alkmaar)
 Muziekvereniging Excelsior (Westenholte)
 Muziekvereniging Excelsior (Winterswijk)
 CMV Excelsior (Oosterend Texel)
 Koninklijke Zangvereniging Excelsior (Den Haag)
 KCOV Excelsior, (Amsterdam)
 Harmonie Excelsior (Noord-Scharwoude)
 Zangvereniging Excelsior (Rotterdam) 
 Tamboer- en pijperkorps Excelsior uit Rotterdam-Zuid
 Drumfanfare Excelsior
 Fanfareorkest Excelsior (IJsselstein)
 Muziekvereniging Excelsior Losser

Plaatsen, gemeenten en waterschappen 
 Excelsior (waterschap), voormalig waterschap in Groningen
 Excelsior (Minnesota)
 Excelsior (Zuid-Afrika), een dorp in Zuid-Afrika

Automerk 
 Excelsior (Belgisch automerk), een Belgisch automerk
 Excelsior (Frans automerk), een Frans automerk
 Excelsior (Duits automerk), een Duits automerk uit Keulen

Overige 
 Bibliotheek Cercle Littéraire Excelsior, Brugge
 Excelsior (kaas), een Franse kaas
 Excelsior (restaurant), een restaurant in Amsterdam
 Excelsior (schip), een LNG-tanker van de Belgische groep Exmar
 Excelsior (schip, 1987), een containerbinnenschip
 Excelsior (tijdschrift), een gereformeerd gezinsblad dat verscheen tussen 1885 en 1902
 Excelsior Recordings, een platenlabel
 USS Excelsior NCC-2000, een ruimteschip uit Star Trek
 Excelsior (Delft), een korfbalvereniging
 Excelsior (Drachten), een voormalig multifunctioneel gebouw in Drachten
 Excelsior (drukkerij), een Vlaamse drukkerij
 Excelsior (huishoudelijke apparatuur), Dordrechts merk van elektrische stofzuigers
 Excelsior (warenhuis), een Italiaanse warenhuisketen
 Brouwerij Excelsior, een voormalige brouwerij in Gent
 Brouwerij Excelsior, een voormalige brouwerij in Dikkele, thans Brouwerij De Wever
 Excélsior, een Mexicaans dagblad
 Excelsior!, muziekalbum van Mastermind
 Hotel Excelsior (Ieper), erfgoed te Ieper
 Hotel Excelsior (De Panne), erfgoed te De Panne
 Pakhuis Excelsior aan de Korenmarkt 8 in Hoorn
 Vendeliers Excelsior Loenhout, Vaandelzwaaiers van Loenhout